Microtus limnophilus és una espècie de talpó que es troba a la Xina i Mongòlia.

Referències

Enllaços externs 

  

Limnophilus